James Wong (chino: 黃 霑, Wong Jim; n. 18 de marzo de 1941 en Panyu, Guangzhou, China - f. 24 de noviembre del 2004, Hong Kong), conocido también como "el tío Jim", fue un letrista de música cantopop, actor, director de cine, guionista, columnista, presentador de televisión y escritor hongkonés. A partir de la década de los años 1960, como letrista compuso más de 2.000 canciones, colaborando con el compositor Joseph Koo, para se interpretadas para muchas series de televisión que han sido populares, muchos de los cuales se han convertido en clásicos. Su trabajo impulsó ha promover la música cantopop con mucha popularidad sin precedentes. 

También fue muy bien conocido en otros países de Asia. Participó en la dirección, dentro de la industria del entretenimiento de Hong Kong.

Wong falleció el 24 de noviembre de 2004, de cáncer de pulmón después de una batalla de cuatro años a la edad de 64.

Importantes obras como letrista
 It's a Small World (世界真細小) Chinese adaptation
 Below the Lion Rock (獅子山下)
 The Bund of Shanghai (上海灘), theme song from TV series The Bund (1980)
 All Kind Sentiments (萬般情), theme song from TV series The Bund II (1980)
 Shanghai Beach of the Dragon Tiger Battle (上海灘龍虎鬥), theme song from TV series The Bund III (1980)
 When I'm Asked (問我)
 Both are forgetten in the mist (兩忘煙水裡)
 Tao (道), theme to the Tsui Hark-produced A Chinese Ghost Story
 A laugh in blue sea (滄海一聲笑), theme to Tsui Hark's The Swordsman
 A Man Should Stand Strong (男兒當自強), theme song to Tsui Hark's Once Upon a Time in China series about Wong Fei Hung; set to the traditional Chinese tune On the General's Orders (將軍令)
 No need to remember old dreams (舊夢不須記)
 Childhood(童年)
 Work Hard (奮鬥)
 The Legend of the Book and Sword (書劍恩仇錄), theme song from TV series The Legend of the Book and Sword (1976)
 Hotel (狂潮), theme song from TV series Hotel (1976)
 The Legend of the Heroic Knights (近代豪俠傳) (1976)
 Horizon Solitary Traveler (天涯孤客) (1976)
 The Great Vendetta (大報復), theme song from TV series The Great Vendetta (1977)
 A House Is Not a Home (家變), theme song from TV series A House Is Not a Home (1977)
 Vanity Fair (大亨), theme song from TV series Vanity Fair (1978)
 The Romantic Swordsman (小李飛刀), theme song from TV series The Romantic Swordsman (1978)
 Heaven Sword and Dragon Sabre (倚天屠龍記), theme song from TV series Heaven Sword and Dragon Sabre (1978)
 The Flaming Ceremonial Fire (熊熊聖火), sub theme song from TV series Heaven Sword and Dragon Sabre (1978)
 The Giants (強人), theme song from TV series The Giants (1978)
 The Oath Must Enter the Mountain of Sword (誓要入刀山), theme song from TV series Luk Siu Fung III (1978)
 Not Sentiments (情未了) (1978)
 Game of Death (死亡遊戲), theme song from the movie Game of Death (1978)
 Over the Rainbow (天虹), theme song from TV series Over the Rainbow (1979)
 The Passenger (抉擇), theme song from TV series The Passenger (1979)
 Chor Lau Heung (楚留香), theme song from TV series Chor Lau Heung (1979)
 The Heroes of Man and Sea (人海奇譚) (1979)
 Wind and Clouds (風雲), theme song from TV series This Land is Mine (1980)
 Leaves Depart From the Tear Hard to Endure (難忍別離淚), theme song from TV series In Search of (1980)
 The Brothers (親情), theme song from TV series The Brothers (1980)
 The Discovery Bay (發現灣), theme song from TV series The Discovery Bay (1980)
 The Invincible Medic (仁者無敵), theme song from TV series The Invincible Medic (1980)
 Five Easy Pieces (輪流傳), theme song from TV series Five Easy Pieces (1980)
 Eunuch (龍仇鳳血), theme song from TV series Eunuch (1980)
 The Adventurer's (衝擊), theme song from TV series The Adventurer's (1980)
 Famous Sword (名劍) (1980)
  Using Love to Steal a Heart (用爱将心偷), theme song from TV series The Shell Game (1980)
 Personhood Loves Freedom (做人愛自由), theme song from TV series The Misadventure of Zoo (1981)
 Cheers (飲勝), sub theme song from TV series The Misadventure of Zoo (1981)
 In Love and War (烽火飛花), theme song from TV series In Love and War (1981)
 Breath and Depths of Mountains and Waters (萬水千山縱橫) (1982)
 Forgets With All One's Heart the Sentiment (忘盡心中情), theme song from TV series The Legend of Master So (1982)
 Heart Debt (心債), theme song from TV series Soldier of Fortune (1982)
 Being at a High Game (胸懷大志), theme song from TV series The Emissary (1982)
 Approaches the Upstream Silently (默默向上游) (1982)
 You're the One Who Decides to Love (愛定你一個), theme song from TV series The Radio Tycoon (1983)
 Heroine (巾幗英雄), theme song from TV series The Legend of the Unknowns (1983)
 Hands Over My Heart (交出我的心), theme song from TV series Woman on the Beat (1983)
 The Emperor Descendants (皇帝子孫) (1983)
 In Dream Several Sorrow (夢裏幾番哀), theme song from TV series The Foundation (1984)
 I Cannot See My Tears Flow (不見我淚流), sub theme song from TV series The Foundation (1984)
 It Will Be Throughout Lucky (始終會行運), theme song from TV series The Duke of Mount Deer (1984)
 Sentimental Cold Lust (情冷情熱), theme song from TV series Sword Stained with Royal Blood (1985)
 Me and You, He and Me (我與你 他與我), theme song from TV series The Rough Ride (1985)
 The Song of Chu (楚歌), theme song from TV series The Battlefield (1985)
 The Flying Fox of the Snowy Mountains (雪山飛狐), theme song from TV series The Flying Fox of the Snowy Mountains (1985)
 In the Sentimental Past (當年情), theme song from the movie A Better Tomorrow (1986)
 Leaves Behind My Fond Dream (留下我美夢), theme song from TV series The Return of Luk Siu Fung (1986)
 Holds Up the Head to Sing to the Day (昂首向天唱) (1986)
 Will Rush Toward Future Day (奔向未來的日子), theme song from the movie A Better Tomorrow II (1987)
 The Infinite Journey (無限旅程), theme song from TV series The Price of Growing Up (1987)
 Still the Heart Was Thinking You (仍然心在想你), sub theme song from TV series The Price of Growing Up (1987)
 The Humanity's Mistake (人類的錯), theme song from TV series Born to Be a King (1987)
 Youth Heart (少年心), sub theme song from TV series Born to Be a King (1987)
 Hu Han Dream (胡漢夢), theme song from TV series The Legend of the Book and Sword (1987)
 The Chrysanthemum Tears (菊花淚), theme song from TV series Deadly Secret (1989)
 Small Boat Lover (扁舟情侶) (1989)
 Wild Rose (野玫瑰) (1989)
 The Special Express (特別快車) (1989)
 Heart of Fire (焚心以火) (1990)
 Does Not Hope Again Tangled Up (不願再纏綿), sub theme song from TV series The God's of Demons of Zu Mountain (1990)
 Long Flow, Not Rest (長流不息) (1992)
 Detains the Fall Scenery (留住秋色), sub theme song from TV series The Buddhism Palm Strikes Back (1993)
 To Die, To A Unique Skill (絕世絕招), theme song from TV series The Legend of the Condor Heroes (1994)
 Difficult Even Agreement (意難平), theme song from TV series Against the Blade of Honour (1994)
 You Come to My Next Full Moon (圓月下你來依我), sub theme song from TV series Against the Blade of Honour (1994)
 Splendid Story (精彩故事), theme song from TV series Corner the Con Man (1997)
 Has You Rarely (難得有你), theme song from TV series Corner the Con Man (1997)
 Top of the Head, One Piece of the Day (頭頂一片天) (1998)
 The Cool Breeze Does Not Dye (清風不染), theme song from TV series Justice Sung II (1999)
 Beautiful Fate (美麗緣份), theme song from TV series Better Halves (2003)
 The Sentimental Often In (情常在) (2004)

Películas
 In-Laws, Out-Laws (2004)
 Visible Secret (2001) - Lo Kit
 Funny Business (2000)
 Love Paradox (2000) - Security guard
 Bishonen (1998) - J.P.
 A Chinese Ghost Story: The Tsui Hark Animation (1997) - Red Beard (voice, Cantonese version)
 Screwball '94 (1994) - Tong Shi Yi
 It's a Wonderful Life (1994) - George
 Best of Best (1994)
 I Will Wait for You (1994) - Thief
 Return to a Better Tomorrow (1994) - Wong
 I Have a Date with Spring (1994) - Triad
 Iron Monkey (1993) - Governor Cheng
 Flirting Scholar (1993) - Mr. Wah
 All's Well, Ends Well Too (1993) - Magistrate
 Summer Lovers (1992) - Uncle Wah
 Fight Back to School II (1992) - Minister Wong
 Stooges in Hong Kong (1992)
 Rich Man (1992) - Peter Chow
 Once Upon a Time a Hero in China (1992)
 All's Well, Ends Well (1992)
 The Twin Dragons (1992) - Twins' Father
 Spiritually a Cop (1991)
 The Banquet (1991) - Food Vendor
 Gambling Ghost (1991) - Brother Dragon
 Doctor Vampire (1991)
 Stooges in Tokyo (1991) - Chung, Kwok Shing
 B B 30 (1990)
 The Wild Goose Chase (1990)
 Tiger on the Beat II (1990) - Wong
 Miss Asia Pageant 1990 (1990) (TV) - Host
 The Romancing Star III (1989) - Housiu Jim
 Just Heroes (1989) - Solicitor Wong
 Mr. Sunshine (1989)
 Celebrity Talk Show (1989) TV Series - Host
 Happy Ghost 4 (1989) - Judge
 Miss Asia Pageant 1989 (1989) (TV) - Host
 Black Dragon (1989) - Mr. Ku's Friend
 City Squeeze (1989)
 The Crazy Companies (1988) - Priest
 Fractured Follies (1988) - May's father, a supermarket owner
 Tiger on Beat (1988) - Police Inspector Jim Pak
 Mother vs. Mother (1988) - Substitute Minister
 Double Fattiness (1988) - Orchestra Director
 Red Headed Stranger (1986) - Chinese Laborer
 Musical Dancer (1985) - James Wong
 My Darling, My Goddess (1982) - Randy Jim
 Chinatown Kid (1977) - Gambler
 Let's Rock (1975)
 Games Gamblers Play (1974)

Enlaces externos 
The James Wong Jim Memorial booklet - download (In English/Chinese)

Letristas